El Torneig de Shenzhen 2016, oficialment conegut com a ATP Shenzhen Open 2016, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 26 de setembre i el 2 d'octubre de 2016 al Shenzhen Longgang Tennis Centre de Shenzhen, Xina.

El tennista txec Tomáš Berdych va defensar el títol aconseguit en l'edició anterior.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

ATP World Tour 2016
2016